Кы́рджали (; , также Kırcali) — город в Болгарии, административный центр Кырджалийской области и общины Кырджали. Население города на 15 декабря 2008 года — 51 тыс. жителей.

Город расположен на реке Арда, в 278 км от столицы Софии и в 3 км от водохранилища Кырджали, плотину ГЭС хорошо видно из города.

История 
Кырджали расположен в местности, издревле заселённой и расположенной на пути активной торговли. Найденная в квартале «Веселчане» болгарская базилика XI—XII веков говорит о большом значении поселения того времени, которое носило имя Мыняк (). В XIV веке город был взят турками и заселён колонистами из Малой Азии. В середине XVII века правителем города был Кырджа Али, предположительно в его честь и был назван город.

Во время Русско-турецкой войны 1877-78 годов 3 февраля 1878 года в Кырджали вошли части русской армии генерал-майора Чернозубова. Войска переночевали к северу от реки Арды, где сейчас расположен городской рынок. На следующий день форсировали реку и взяли контроль над основной частью города. Уже на следующий день, 4 февраля, был взят без единого выстрела Момчилград (город к югу от Кырджали). Там генерал-майору Чернозубову сообщили о подписанном в Эдирне (Адрианополе) перемирии. Город Кырджали остался по Берлинскому договору в составе Восточной Румелии (автономная провинция), тогда же мусульмане и христиане были уравнены в правах.

В 1886 году Кырджали с окрестностями был передан Османской империи в качестве компенсации за объединение Болгарского княжества и Восточной Румелии (1885). Однако 8 октября 1912 года в ходе Первой Балканской войны город был взят отрядом полковника Делова и с тех пор остаётся в составе Болгарии.

В начале XX века город был крупным центром переработки табака.

В августе 1955 года в Кырджали был введён в эксплуатацию построенный при помощи СССР свинцово-цинковый комбинат — первое предприятие цветной металлургии Болгарии (рабочие которого прошли обучение на заводе «Электроцинк» в Орджоникидзе), после чего город стал центром цветной металлургии и лёгкой промышленности. В 2012 завод прекратил работу в связи с банкротством, в 2016-м строения были снесены, трубы взорваны.

В 1987 году в старой части Кырджали был построен жилой комплекс, авторами которого являлись архитекторы О. Николов и С. Осенский (в этом же году архитектурный проект комплекса получил первую премию в 4-м Международном биеннале архитектуры «Интерарх-87»).

Климат

Достопримечательности и зоны отдыха 

В городе — региональный исторический музей, расположенный в историческом здании, построенном по проекту русского архитектора Померанцева. В экспозиции — уникальные находки из Кырджали и окрестностей. Во дворе музея — сад с редкими растениями, некоторые из видов растут только в этой области Болгарии.

В окрестностях города — многочисленные памятники фракийской, римской, византийской культуры (см. Перперикон, Утробата, Дьявольский мост).

В июне 2009 года было торжественно открыто обустроенное русло реки Арды в городской черте. На реке было построено гидросооружение, известное как «Водное зеркало» (). Проект по сооружению пруда в русле Арды включал в себя очистку русла и создание новых очистных сооружений, предотвращающих сброс сточных вод в Арду.

В марте 2010 года началось обустройство нового парка «Арпезос» в центральной части города в пойме реки Арды. В проект инвестируется 8,7 млн левов. После осуществления проекта на каждого жителя города приходится 23 м² зелёных насаждений.

Со времён тесных связей с городом Орджоникидзе (ныне Владикавказ) в Кырджали сохранился памятник осетинскому поэту Коста Хетагурову. Имевшаяся в городе улица Орджоникидзе была переименована в начале 1990-х.

Местная художественная галерея хранит произведения выдающихся болгарских живописцев, в том числе Константина Штыркелова и Ивана Мырквички. Выставка работ современных местных художников работает в Доме художника в старом городе.

Действует суннитская мечеть и несколько церквей (в том числе восстановленная средневековая церковь Св. Иоанна Предтечи). Строится новая мечеть.

Туризм 
Кырджали удобно расположен в центре региона Восточных Родоп, из города туристы добираются к окрестным достопримечательностям, таким, как крепость Устра, Дьявольский мост, водохранилища Кырджали и Студен-Кладенец, святилище Орфея у села Татул, комплекс археологических памятников Перперикон, развалины крепости Вишеград, этнографический центр в Златограде и другие.

Население 
Община Кырджали — регион компактного проживания турецкого меньшинства в Болгарии. По данным последней переписи 2001 года:

 Турки 62 %
 Болгары 31 %
 Цыгане 3 %
 Прочие 4 %

Образование 

 ГПЧЕ „Христо Ботев“
 СОУ „Отец Паисий“
 ПГИ „Алеко Константинов“
 СОУ „Владимир Димитров-Майстора“
 СОУ „Свети Климент Охридски“
 СОУ „П. Р. Славейков“
 СОУ „Йордан Йовков“
 ПГ по Туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“
 ПГ по Облекло и Дизайн „Евридика“
 ПГ по Еелектротехника и Електроника „Кап. Петко войвода“
 ПГ по Строителство „Христо Смирненски“
 ПГ „Васил Левски“
 ОУ „Св.св.Кирил и Методий“
 ОУ „Васил Левски“

Образовательной деятельностью занимается также Астрономическая обсерватория имени Славея Златева.

Объединённый детский комплекс предоставляет услуги дополнительного образования для детей от 6 до 18 лет. На его базе действуют клубы, творческие коллективы, проводится ежегодный общенациональный конкурс фотографий и детских рисунков «Чудесный мир Родоп».

В конце 2017 года был открыт после многолетней реконструкции крытый бассейн в Кырджали.

Политическая ситуация 
Кмет (мэр) общины Кырджали — Хасан Азис (Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов 2007 года в правление общины.

См. также 
 Белый корабль (здание)

Ссылки 
 Официальная страница общины Кырджали,,

Примечания